Muzyka:
 Silence – drugi album fińskiej grupy powermetalowej Sonata Arctica
 Silence – trzeci album szwedzkiej grupy muzycznej Blindside
 Silence – singel kanadyjskiej grupy Delerium, wykonany we współpracy z Sarah McLachlan
 Silence – dziewiąty singel belgijskiego muzyka Stromae’a
 Silence – singel Gigiego D’Agostino
 Silence – singel niemieckiej piosenkarki C.C. Catch wydany w 2004 roku

Motoryzacja:
 Silence – hiszpański producent elektrycznych skuterów i mikrosamochodów